Collegio elettorale di Pietrasanta – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Pietrasanta – collegio elettorale del Regno d'Italia